

Arões, paroisse civile de la municipalité de Vale de Cambra, située dans le district d'Aveiro ;
Santa Cristina de Arões, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga ;
São Romão de Arões, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga.